Due sono le principali classifiche di Stati per libertà economica:

 L'Indice della libertà economica (Index of Economic Freedom), pubblicato a cadenza annuale dal 1995 dal Wall Street Journal in collaborazione con il think tank Heritage Foundation (classifica - criteri utilizzati);
 L'indice della libertà economica del mondo (Economic Freedom of the World Index), pubblicato a cadenza annuale dal 2005 dal think tank Fraser Institute, in collaborazione con Economic Freedom Network, un gruppo canadese di istituti di ricerca e istruzione indipendenti in 90 nazioni e territori a livello mondiale (classifica - criteri utilizzati);
 Inoltre, Freedom House pubblicò nel 1996 una misurazione della libertà economica su 6 fattori (libertà di proprietà, di guadagnarsi da vivere, di gestire un'azienda, di investire i propri guadagni, di commercio internazionale e di partecipare all'economia di mercato), ma non ebbe seguiti.

Note 

Liberismo